Het Ionische alfabet bevatte meer tekens dan het Attische alfabet. Het werd in 403 v.Chr. ingevoerd te Athene vanuit Milete door de archont Eukleides. Een overzicht toont duidelijk welke verschillen in volgorde en tekens er zijn tussen het Attische en Ionische alfabet.

*de letters Χ en Φ zijn omgewisseld

Zie ook
Griekse alfabet

Referentie
, Alphabets on Attic Vases (On Unicode Greek, the Attic and Ionic alphabets, and the basics of Attic Greek phonology), 2005.
Alfabet